Esta é uma lista de municípios do Estado de São Paulo por altitude média das áreas urbanas no ano de 2010, incluindo os distritos.

altitude